Алексе́й Расторгу́ев:

 Расторгуев, Алексей Дмитриевич (1829—1895) — московский купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин.
 Расторгуев, Алексей Иванович (1931—2002) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер.
 Расторгуев, Алексей Леонидович (род. 1958) — российский искусствовед, коллекционер древнегреческих икон.